de Engelse naam voor de tank Tsjorny Orjol
 Black Eagle (film), een Amerikaanse actiefilm uit 1988
 Black Eagle (Montana), een plaats in de Verenigde Staten